La guerra gaucha fue una acción militar llevada a cabo durante la emancipación americana. Puede referirse también a:

 Guerra gaucha (1996), álbum de la banda Los Enanitos Verdes.
 La guerra gaucha (1942), película argentina basada en el libro de Leopoldo Lugones;
 La guerra gaucha (1905), libro de Leopoldo Lugones...